Dinozaury ptasiomiedniczne (Ornithischia) – rząd dinozaurów, u których budowa miednicy była podobna do budowy miednicy u ptaków, gdzie część kości łonowej biegnie ukośnie do tyłu, równolegle do kości kulszowej, czyli inaczej niż u wspólnego przodka dinozaurów. Pomimo nazwy, ptaki nie należą do ptasiomiednicznych, lecz do dinozaurów gadziomiednicznych.

Wszystkie były roślinożerne, zarówno dwunożne jak i czworonożne. W żuchwie występowała nieparzysta kość przedzębowa, zęby bocznie spłaszczone ze zgrubiałymi podstawami koron przystosowane do żucia pokarmu.

Znane ze wszystkich kontynentów od późnego triasu do końca kredy.

Klasyfikacja 
 Nadrząd: dinozaury
 Rząd: dinozaury ptasiomiedniczne (Ornithischia)
 Podrząd: tyreofory (Thyreophora)
 Infrarząd: stegozaury (Stegosauria)
 Infrarząd: ankylozaury (Ankylosauria)
 Podrząd: cerapody (Cerapoda)
 Infrarząd: ornitopody (Ornithopoda)
 marginocefale (Marginocephalia)
 Infrarząd pachycefalozaury (Pachycephalosauria)
 Infrarząd ceratopsy (Ceratopsia)

Filogeneza 
Dinozaury ptasiomiednicze dzieli się na dwa klady: tyreofory i cerapody.  Tyreofory obejmują stegozaury (np. Stegosaurus z kostnymi płytami na grzbiecie)  i ankylozaury (np. opancerzony Ankylosaurus).  Cerapody obejmują marginocefale (grubogłowe pachycefalozaury i ceratopsy w tym rogate Ceratopsidae) oraz ornitopody (w tym kaczodziobe hadrozaury jak Edmontosaurus). Cerapody (Cerapoda) to stosunkowo niedawno utworzona grupa (Sereno, 1986).

Kladogram za analizą Zheng i in. z 2009

Przypisy